Antonio de Montesinos (~1475 - 1540), prêtre dominicain qui a dénoncé l'esclavage en Amérique
David Montesinos (XIX siècle), bibliographe qui fit don de sa bibliothèque privée en 1891 à la (nl) Livraria Montezinos d'Ets Haïm de la synagogue portugaise d'Amsterdam.
José Fernández Montesinos (1897-1972), universitaire espagnol de l'Université de Berkeley.
Manuel Fernández Montesinos (1901-1936), homme politique espagnol, maire de Grenade, assassiné par les franquistes. 
 Manuel González Montesinos (1897-1965), linguiste, professeur et universitaire mexicain.
 Vladimiro Montesinos (1945 - ), ex-patron des services de renseignements péruviens